Maliana steht für:

 Maliana, eine Stadt in Osttimor
 Maliana (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Bistum Maliana, ein Bistum in Osttimor

Siehe auch:
 Malliana